Kanada
 Timiskaming (jezero)
 Timiskaming (Indijanci)